

Fantascienza 
 Prima missione (Broken Bow) – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise
 Enterprise: Verso le stelle (Broken Bow) – romanzo di Diane Carey del 2001

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Broken Bow – capoluogo della Contea di Custer, Nebraska
 Broken Bow – città della Contea di McCurtain, Oklahoma